Skotsk kan avse

 Skottland – en självstyrande riksdel inom Storbritannien
 Skotsk gaeliska – det keltiska språk som talas i Skottland, främst i höglandet och på Hebriderna
 Skotsk engelska – en dialektgrupp av engelska, som talas av skottar och andra med härkomst från Skottland
 Skottar – människor ifrån landet Skottland
 Skoter (folk) – en folkstam med ursprung i Irland

Se även
 Skotska